Хана Мандликова је освојила турнир. У финалу је савладала Венди Тернбул са 6:0, 7:5.

Носиоци 

  Мартина Навратилова (полуфинале)
  Ивон Коли (друго коло)
  Хана Мандликова (победница)
  Венди Тернбул (финале)
  Грир Стивенс (четвртфинале)
  Вирђинија Рузич (четвртфинале)
  Пем Шрајвер (четвртфинале)
  Силвија Ханика (треће коло)

Жреб

Завршница

Earlier rounds

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 

Отворено првенство Аустралије у тенису 1980.
Отворено првенство Аустралије у тенису — жене појединачно